Zębowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Zębowo, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Zębowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Zębowo, un village de la voïvodie de Poméranie.